Terre étrangère :
 Terre étrangère (Das weite Land), pièce de théâtre écrite par Arthur Schnitzler en 1911 ;
 Terre étrangère (Terra straniera), film de 1954 de Sergio Corbucci ;
 Terre étrangère, film de 1987 de Luc Bondy, adapté de la pièce ;

Voir aussi 
 La Terre étrangère